Павли́н — християнське чоловіче ім'я. Походить від давньоримського когномена Paulinus/Paullinus («Паулін», «Пауллін»), утвореного від іншого когномена або від особового імені Paulus («Пауль»), що означає «скромний», «малий» і від якого також походить ім'я Павло. Жіноча форма — Павлина.

Іменини 
 За православним календарем (новий стиль) — 5 лютого (Павлин Ноланський), 31 травня, 3 і 20 листопада
 За католицьким календарем — 29 квітня, 4 і 26 травня, 22 червня (Павлин Ноланський), 12 липня, 31 серпня, 10 жовтня

Відомі носії 
 Павлин Антіохійський — патріарх Антіохійської церкви
 Паулін Ноланський (354—431) — християнський святий, архієпископ, легендарний впровадник дзвонів у богослужбову практику
 Павлин Пеллейський (бл. 376 — після 459) — римський християнський поет
 Павлин I ( 569 або 570) — аквілейський патріарх
 Павлин Валлійський ( бл. 505) — католицький святий

Примітки